Герб Тобольска — официальный символ города Тобольска. Современный герб города был утверждён 29 мая 2007 года решением Тобольской городской думы.

История 

17 марта 1785 года, Екатериной II был высочайше пожалован герб городу Тобольску подлинное описание которого гласит 
.
В 1859 году была попытка утвердить иной рисунок герба:
Этот герб был утвержден как губернский 5 июля 1878 года.

Описание 
Решением Тобольской городской Думы № 97 от 29.05.2007 утверждено следующее описание герба:

Фигуры герба символизируют мужество, героизм, трудолюбие проявленные как первопроходцами, так и простыми жителями сурового края в освоении сибирской природы.
Использование исторического герба подчёркивает преемственность многих поколений людей прославивших своей жизнью и трудом Тобольскую землю.
Герб города отражает славное прошлое Тобольска.
Золото — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
Серебро — символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания.
Красный цвет — символ труда, силы, красоты, праздника.
Синий, голубой цвет — символ чести, благородства, духовности.
Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.
Пурпурный цвет — символ достоинства, величия, власти.
Корона пятизубцовая, соответствующая статусу городского округа.
Город Тобольск 10 июля 1987 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Знак Почёта, что показано орденской лентой.

См. также 
 Флаг Тобольска

Примечания

Ссылки 
 Описание герба Тобольска на сайте Союза геральдистов России

Тобольск
Тобольск
Герб
Гербы с городскими коронами
Алебарда в геральдике
Музыкальные инструменты в геральдике